Ali Shojaei (23 de Março de 1953)  é um antigo futebolista iraniano. Jogava na posição de centro-campista.

Clubes
Shojaei jogou pelo Sepahan F.C..

Carreira internacional

Ali Shojaei jogou pela Seleção Iraniana de Futebol, tendo participado na Copa do Mundo de 1978.

Futebolistas do Irão
Jogadores da Seleção Iraniana de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1978